Slag bij Beneventum (275 v.Chr.), een onbeslist geëindigde veldslag tussen Pyrrhus van Epirus en Manius Curius Dentatus tijdens de Pyrrhische oorlog.
 Slag bij Beneventum (214 v.Chr.), een veldslag tussen Hanno en Tiberius Sempronius Gracchus tijdens de tweede Punische oorlog.
 Slag bij Beneventum (212 v.Chr.), een veldslag tussen Carthago en de Romeinse republiek.
 Slag bij Benevento, een veldslag tussen de legers van Karel van Anjou en Manfred van Sicilië, in 1266.